Jean-Baptiste Lafrenière peut désigner :

 Jean-Baptiste Lafrenière (1874-1939), homme politique canadien ;
 Jean-Baptiste Lafrenière (1874-1912), pianiste canadien.